Да, DA:
 Да — китайская фамилия.
 Да — португальская фамильная приставка.
 Да — река на севере Вьетнама.
 Да — река в России, правый приток Большого Тыэллаха.
 «Да» — анимационная студия.
 Да — деревня в Чаде.
 Да — союз и частица (в том числе утвердительная) русского языка и многих славянских языков, откуда она попала в иносистемные языки.
 Да (Дальтон) — атомная единица массы.
 Даниил Да (псевдоним, р. 1972) — русский поэт.
 ДА — тепловоз.

ДА:
 ДА — авиационная версия пулемёта Дегтярева.
 ДА — аббревиатура названия «Демократическая альтернатива»

DA:
 DA — сокращённое название «Теоремы о конце света» (от «Doomsday Argument»).
 DA — Deutschland Archiv — немецкоязычный научный журнал.
 DA — акроним для названия одного из режимов химиотерапии, одного из вариантов режима 7+3, сочетающего применение 3 дней даунорубицина (Daunorubicin) и 7 дней цитарабина (Ara-C), применяемого при остром миелоидном лейкозе.

См. также 
 «Да и да» — российский кинофильм 2014 года.
 Դ («да») — четвёртая буква армянского алфавита.
 Да — 11-я буква тибетского алфавита.
 Да или нет — ряд значений.